Per al soldat romà que segons la tradició va clavar una llança a Jesucrist, vegeu Sant Longí

Longinus (Longinus, Longus o Lentulus) és el nom parcialment conegut del Governador romà de Britània entre el 158 i el 161.

Història 
Va ser precedit per Cnaeus Iulius Verus, a qui va reemplaçar el 158.
L'única evidència del seu mandat es troba en el Corpus Inscriptionum Latinarum que llista unes poques lletres del seu nom i per tant, fins i tot aquest està sotmès a interpretació.
En el 161, any de la mort d'Antoní Pius, fou reemplaçat per Marc Estaci Prisc.

Referències

Notes

Bibliografia 
Anthony Richard Birley, The Roman government of Britain, Oxford University Press, 2005, 

Governadors romans de Britània